Mesosfeer is een term die in de aardwetenschappen voor twee verschillende dingen gebruikt kan worden:

Een laag in de atmosfeer, zie mesosfeer (atmosfeer);
een laag in de aardmantel, zie mesosfeer (mantel).